Гіянку́р, Ґіянкур () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 23 км на південний захід від Парижа, 6 км на південний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 10349 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 27391,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 місто Гіянкур, Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Гіянкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Івлін